Бернарда Береану е българска актриса.

Биография 
Родена е на 20 февруари 1998 г. в град София. Тя е дъщеря на актрисата и водеща Лазара „Кака Лара“ Златарева и телевизионния журналист Владимир Береану, които се развеждат през 2010 г. Нейният дядо е Иван Златарев, а нейната баба е Клелия Златарева, родители на майка й.

Като тийнейджърка посещава школата към Младежкия театър с ръководител Малин Кръстев и асистент Сотир Мелев.

През 2017 г. е приета в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“ при проф. Ивайло Христов и завършва през 2021 г. Нейните състуденти са Елеонора Иванова, Жаклин Даскалова, Ахмет Исмаил, Ясен Атанасов, Вилиян Гешев, Никол Оташлийска и други.

Актьорска кариера 
Береану играе на сцените на Театър „Българска армия“, Младежки театър „Николай Бинев“ и Малък градски театър „Зад канала“.

В театъра на Българската армия играе в „Албена“ на Йордан Йовков, „Басейнът“ и „Любов, любов, любов“, а в Младежкия театър играе в „Ние, врабчетата“ на Йордан Радичков и „Майстора и Маргарита“ на Михаил Булгаков, както и в представлението „Лъжи, обичам те“ под режисурата на Малин Кръстев.

Кариера в дублажа 
Бернарда се занимава с озвучаване на филми и сериали за студио „Про Филмс“ от 2019 г.

Участия в театъра 
 Театър „НАТФИЗ“
 2020 – „Пътят към ада“ (по мотиви от филма „Разяреният бик“) – режисьор Ованес Торосян

 Театър „Българска армия“
 2018 – „Албена“ от Йордан Йовков – режисьор Красимир Спасов
 2019 – „Басейнът“ от Щефан Фьогел – режисьор Атанас Атанасов
 2019 – „Любов, любов, любов“ от Майк Бартлет – режисьор Красимир Спасов

 Младежки театър „Николай Бинев“
 2019 – „Ние, врабчетата“ от Йордан Радичков – режисьор Елица Петкова
 2021 – „Майстора и Маргарита“ от Михаил Булгаков – режисьор Николай Поляков

 Театър Бонини
 октомври 2019 г. – „#Лъжи ме #обичам те“ от Алън Ейкбърн – режисьор Малин Кръстев

Роли в дублажа 
 „Бакуган: Батъл Планет“
 „Елфи в кухнята: Печено-сторено“ – Други гласове, 2022
 „Коледа с Шумникови“ – Луна Шумникова
 „Къщата на Шумникови“ – Луна Шумникова
 „Семейство Касагранде“ – Рони Ан, 2019

Личен живот 
На 17 юли 2021 г. сключва брак с актьора Сотир Мелев, от когото има един син на име Март.

Източници 

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Родени във Варна